Gyßling oder Gyssling ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gyssling, (1893–1965), deutscher Diplomat
 Hans-Werner Gyßling (1904–1954), deutscher Journalist
 Otto von Gyßling (1863–1934), bayerischer General der Artillerie, Dr. phil h. c. der Universität München
 Robert Gyßling, deutscher Jurist und Politiker (FVp), MdR
 Walter Gyßling (Direktor), (1836–1903), Gründungsmitglied des Deutschen Museums
 Walter Gyssling (1903–1980), Schweizer Journalist

Siehe auch:
 Gysling
 Gyselinck
 Kißling
 Kissling
 Kießling